In Germania:
Gundelsheim – un comune del circondario di Heilbronn in Baden-Württemberg
Gundelsheim – un comune del circondario di Bamberga in Baviera